

Cinema 
 Che vita con un cow boy! (Never a Dull Moment) – film del 1950 diretto da George Marshall
 L'incredibile furto di Mr. Girasole (Never a Dull Moment) – film del 1968 diretto da Jerry Paris

Letteratura 
 Mai un momento di quiete (Never a Dull Moment) – romanzo di Peter Cheyney del 1942

Musica 
 Never a Dull Moment – album di Rod Stewart del 1972
 Never a Dull Moment – album di Tommy Lee del 2002